День ГИБДД — профессиональный праздник, который отмечается в Российской Федерации ежегодно, 3 июля.

Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была образована 3 июля 1936 года. Именно тогда постановлением Совета народных комиссаров было утверждено «Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД CCCP».

С июня 1998 года ГАИ стало Государственной инспекцией безопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД России. 

2 июля 2002 года ведомство получило второе официальное историческое наименование - Госавтоинспекция.

3 июля 2009 года министр внутренних дел Российской Федерации генерал армии Рашид Нургалиев подписал приказ МВД России № 502 «Об объявлении Дня Государственной инспекции безопасности дорожного движения министерства внутренних дел Российской Федерации».

Примечания 

ГАИ
ГАИ
ГАИ
ГАИ